Marialva (Paraná) — município no estado do Paraná, Brasil
 Marialva (Mêda) — freguesia no concelho de Mêda, Portugal
 Conde de Marialva — título nobiliárquico português

Desambiguações de topônimos